Ribera del Fresno kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Ribera del Fresno (kommunhuvudort), Extremadura, Provincia de Badajoz, 
 Ribera del Fresno (kommun), Extremadura, Provincia de Badajoz, 

Robotskapade Spanienförgreningar